Schlossbuck und Schloßbuck heißen Berge und Erhebungen:

 Schlossbuck (Obermettmenstetten) (625 m), Bergnase bei Obermettmenstetten, Gemeinde Oberembrach, Bezirk Bülach an der Gemeindegrenze zu Pfungen, Bezirk Winterthur, beide im Kanton Zürich
 Schlossbuck (Unterwagenburg) (579 m), Mündungsporn bei Unterwagenburg, Gemeinde Oberembrach, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Schloßbuck (Gunzenhausen) (ca. 488 m), Berg bei Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schloßbuck (bis 481 m), Südhang des Eichelberg (Gräfenbuch), bei Gräfenbuch, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Öhringen
 Schloßbuck (Hohenau) (ca. 477 m), Erhebung der Frankenhöhe am Nordrand von Hohenau, Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schlossbuck (Berg am Irchel) (465 m), Bergsporn bei Talcher, Gemeinde Berg am Irchel, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Schloßbuck (Sugenheim) (428 m), Berg im südlichen Steigerwald bei Ingolstadt, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Burgstall Weißenkirchberg
 Schlossberg
 Schlosshügel